È stata la prima edizione del torneo.

In finale Hailey Baptiste e Caty McNally hanno sconfitto Ellen Perez e Storm Sanders con il punteggio di 6(4)–7, 6–4, [10–6].

Teste di serie 

  Ellen Perez /  Storm Sanders (finale)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (primo turno)

  Misaki Doi /  Nao Hibino (ritirate) 
  Arina Rodionova /  Rosalie van der Hoek (primo turno, ritirate)

Wildcard 

  Sophie Chang /  Emma Navarro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

MUSC Health Women's Open 2021